Wünning ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Wünning (* 1948), deutscher Orgelbauer 
 Joachim Wünning (1898–1944), deutscher Marineoffizier und Politiker (NSDAP)